Il doppio del Delray Beach Winter Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma solo la Novotná ha partecipato in coppia con Mary Joe Fernández.

La Fernández e la Novotná hanno battuto in finale 6–4, 6–0 Lori McNeil e Larisa Neiland.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Manon Bollegraf /  Gigi Fernández (semifinali)
 Lori McNeil /  Larisa Neiland (finale)
 Mary Joe Fernández /  Jana Novotná (campionesse)
 Brenda Schultz /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (secondo turno) 
 Nicole Bradtke /  Kristine Radford (secondo turno) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Elna Reinach /  Irina Spîrlea (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Winter Championships 1995